Poincaré kan syfta på:

Henri Poincaré (1854–1912), fransk matematiker
Poincarés förmodan, ett matematisk problem som formulerades av Henri Poincaré
Raymond Poincaré (1860–1934), fransk politiker och Frankrikes president under första världskriget

Franska efternamn